Пурнари ( — «дуб кермесовый») — греческий топоним. Может означать:

 Пурнари (водохранилище)
 Пурнари (Арта) — село в сообществе Пета.
  — село в сообществе Мандра.
  — село в сообществе .
  — село.
  — село.
  — село.
  — село.